Дискин — фамилия. Известные носители:

 Дискин, Бен (род. 1982) — американский актёр.
 Дискин, Иосиф Евгеньевич (род. 1948) — российский экономист и социолог.
 Дискин, Юваль (род. 1956) — 12-й глава Общей службы безопасности Израиля «Шабак» (2005—2011).